Dit is een lijst van steden in Madagaskar naar inwonersaantal.

Zie ook 

 Regio's van Madagaskar
 Lijst van wegen in Madagaskar

Madagaskar
 
Steden